Gasparini kan som auktorsförkortning betyda:

 Zulma Brandoni de Gasparini
 João Luiz Gasparini

Robotskapade auktorsförkortningar